Mandatluec (en francès Mandelieu-la-Napoule) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 17.870 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Crans-Montana
  Ottobrunn

Referències 

Municipis dels Alps Marítims